23-й чемпионат Узбекистана по футболу 2014 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 12 клубов) в ноябре 2014 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Фергане.

Группа В 
Матчи проводились в Самарканде.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2014
 Кубок Узбекистана по футболу 2014
 Первая лига Узбекистана по футболу 2014

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2014 на pfl.uz

2014
Спорт в Узбекистане в 2014 году